Fara ve Vsetíně může být:

 Evangelická fara Dolního sboru - Palackého 153, Vsetín
 Evangelická fara Horního sboru - Palackého 156, Vsetín
 Fara ve Vsetíně (Horní náměstí) - Horní náměstí 134, Vsetín (římskokatolická)